Элмсли (; ) — английская фамилия.

Известные носители:

  (1929–2006) — британский иллюзионист и компьютерный программист.
 Элмсли, Бриттани (род. 1994) — австралийская спортсменка, пловчиха.
 Элмсли, Джеймс (1878—1954) — канадский генерал.
 Элмсли, Питер (1773—1825) — английский учёный-филолог, историк и священнослужитель.